La Division Bell est une cloche qui sonne au Palais de Westminster, à Londres.
The Division Bell est un album du groupe de rock britannique Pink Floyd.

pt:The division bell